Timo může být:

 mužské křestní jméno, odvozené od jména Timoteus, běžné v němčině a finštině (v němčině též ve variantách Thimo a Thiemo)
 Timo (biskup) († 1201) – bamberský biskup
 Timo Glock – německý pilot Formule 1
 Timo Jutila – finský hokejista
 Timo K. Mukka – finský spisovatel
 Timo Rautiainen – finský metalový hudebník
 Timo (výtvarník) – brněnský streetartista
 Timo (Estonsko) – vesnice v estonském kraji Põlvamaa
 Timo (firma) (Tvoje Intimní MÓda) – česká firma zaměřená na spodní prádlo